Сезон «Атлетіко» (Мадрид) 2018—2019 - 88-й за ліком сезон футбольного клубу  Атлетіко (Мадрид) від моменту заснування 1903 року і його 82-й сезон у найвищій лізі іспанського футболу. Окрім Ла-Ліги клуб взяв участь у Копа-дель-Рей, Лізі чемпіонів УЄФА і Суперкубку УЄФА.

Гравці

Трансфери

Прийшли

Пішли

Форма

Передсезонні та товариські матчі

Змагання

Загалом

Ла-Ліга

Турнірна таблиця

Підсумки загалом

Підсумки за туром

Матчі

Копа-дель-Рей

1/16 фіналу

1/8 фіналу

Ліга чемпіонів УЄФА

Груповий етап

Knockout phase

1/8 фіналу

Суперкубок УЄФА

Статистика гравців

Статистика гравців 

1Гравці резервної команди - Атлетіко Мадрид Б.

Бомбардири 

1Кравець з резервної команди - Атлетіко Мадрид Б.

«Сухі» матчі

Відвідуваність

Посилання 

Сезони «Атлетіко» (Мадрид)
Atlético Madrid